

Patronyme 

 Jean Oberlé (1900-1961), dessinateur et peintre français ;
 Gérard Oberlé (1945-), écrivain et bibliographe français.

Odonyme 

 Rue Jean-Oberlé, voie du  de Paris.

Voir aussi